Bannikow bezeichnet:

 ein Fußballturnier für Juniorennationalmannschaften, siehe Wiktor-Bannikow-Gedächtnisturnier

Bannikow (weibliche Form Bannikowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre F. Bannikow, russischer Paläontologe
 Andrei Grigorjewitsch Bannikow (1915–1985), sowjetischer Zoologe
 Anna Andrejewna Bannikowa, russische Zoologin
 Nikolai Wassiljewitsch Bannikow (1914–2004), russischer Politiker
 Wiktor Bannikow (1938–2001), sowjetischer Fußballspieler